Са́льково () — посёлок городского типа в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.

Географическое положение 
Расположен на реке Южный Буг.

История 
Поселение возникло в конце XVIII века.

В начале февраля 1918 года в селе был избран Совет крестьянских депутатов и установлена Советская власть, в 1922 году создано товарищество по совместной обработке земли.

В 1939 году сальковский колхоз имени Парижской коммуны был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

В ходе Великой Отечественной войны село было оккупировано немецкими войсками. В условиях оккупации в июне 1942 года здесь начала деятельность советская подпольная организация, которую возглавил работник сахарного завода И. М. Грабовский (шесть подпольщиков были выявлены и расстреляны гитлеровцами).

20 сентября 1962 года Сальково получило статус посёлка городского типа.

По состоянию на начало 1972 года численность населения составляла 2,2 тыс. человек, здесь действовали сахарный комбинат (в состав которого входили Сальковский сахарный завод и обеспечивающий его сырьём свеклосовхоз с 7235 гектарами сельскохозяйственных земель), средняя школа, четыре медпункта, три библиотеки с фондом 27,3 тыс. книг, детский сад и два клуба.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 1789 человек.

Местный совет 
Кировоградская обл., Гайворонский р-н, пгт Сальково, ул. Заводская, 2, тел. 2-19-82.

Транспорт 
Посёлок находится в 6 км от ближайшей ж.д. станции Хощевато (на линии Гайворон — Подгородная) Одесской железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады

Населённые пункты Гайворонского района
Посёлки городского типа Кировоградской области